Колка може да се отнася за:

 Колка (село), село в Латвия на връх Колкасрагс;
 Колка, нос в Латвия;
 Колка (ледник) – ледник в Северна Осетия;
 Колка (каньон) – каньон в Перу.